hrabstwo Queens (ang. Queens County) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 hrabstwo Queens (ang. Queens County, fr. Comté de Queens) w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Queens (ang. Queens County) w Kanadzie, w prowincji Wyspa Księcia Edwarda
 hrabstwo Queens (ang. Queens County) w Stanach Zjednoczonych, w stanie Nowy Jork